Asociații religioase catolice sunt conform Codex Iuris Canonici (art. 225, 298-329, 573-746) Institutele de viață consacrată și Asociațiile de viață apostolică.

Ordine religioase